Kandangserang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kandangserang, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kandangserang, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar